Levente Szuper, madžarski hokejist; * 11. junij 1980, Budimpešta, Madžarska. 

Szuper je začel igrati hokej v domovini v zelo zgodnji starosti. Prav tako je tudi kazal znake nadarjenosti za umetnost. Kmalu je postal dovršen igralec in pianist, a največje priznanje je vendarle doživljal med hokejskima vratnicama, zato se je odločil za hokejsko kariero. Zablestel je pri ekipi Ferencváros TC in že pri 16 letih postal najboljši mlad igralec madžarske lige. Nato se je preselil k nemškemu prvoligašu Krefeld Pinguine za sezono 1997/98. Na Svetovnem prvenstvu skupine C je zastopal Madžarsko in odigral 6 tekem na zvezdniški ravni - prejel je le en gol na tekmo. 

Kljub uspehu v Evropi je Szuper ostal neznan na drugi strani Atlantika. Tako mu je uspel le preboj v ligo OHL (Ontario Hockey League) k moštvu Ottawa 67s. V ligi, kjer lahko igrajo le igralci med 15 in 20 letom, je zablestel kljub delitvi mesta vratarja s Kanadčanom Seamusom Kotykom. Ottawa 67s je napredovala na turnir Memorial Cup leta 1999 kot gostiteljica. V polfinalu je premagala moštvo Belleville Bulls, v finalu pa še Calgary Hitmen po podaljšku s 7-6. 18-letni Szuper je tako zaradi dobrih iger postal tema špekulacij za vstop v ligo NHL.

Ker pa Szuperja nobeno moštvo ni izbralo na NHL naboru 1999, se je vrnil v Ottawo in še naprej igral na vrhunski ravni. Ottawa je osvojila Vzhodno divizijo lige OHL, a nato izgubila proti Belleville Bullsom v konferenčnem polfinalu.

Szuperja je nato izbralo NHL moštvo Calgary Flames na naboru leta 2001 v 4. krogu (skupno je bil 116. izbrani igralec). Szuper je nato prebil tri sezone pri AHL moštvu Saint John Flames, s katerim je v sezoni 2000/01 osvojil tudi pokal Calder Cup.

Med sezono 2002/03 je bil Szuper poklican nazaj v ligo NHL k Calgaryju. Njegov vpoklic je bil predvsem posledica poškodbe enega od vratarjev. Na klopi je prebil 9 tekem, nastopil ni na nobeni. Szuper je tako postal prvi Madžar, ki je bil del aktivne NHL postave za kako tekmo, a ga uradni NHL register ne priznava, ker na nobeni tekmi ni nastopil. 

Ko mu ni uspelo ostati pri Calgary Flamesih v sezoni 2002/03, je Szuper v sezoni 2003/04 zastopal barve ekipe Peoria Rivermen v ligi ECHL (East Coast Hockey League). V Peorii je ostal eno sezono, nato se je vrnil v domovino k moštvu Dunaújváros AC. Po eni sezoni na Madžarskem se je preselil v Italijo k moštvu Asiago HC. 

Večino sezone 2006/07 je preigral v Nemčiji pri ekipi EV Duisburg Die Füchse. Nato je zaigral za švedsko moštvo Malmö Redhawks, a le na dveh tekmah. Decembra 2007 je prestopil v Italijo k ekipi Milano Vipers, za katero je odigral 31 tekem. Avgusta 2008 je podpisal pogodbo z madžarsko ekipo Alba Volán Székesfehérvár. 

Levente Szuper je madžarski reprezentančni vratar - nastopil je na Svetovnem prvenstvu skupine C leta 1998 in nato še na osmih prvenstvih skupine B - leta 2002, 2003, 2005, 2006, 2007,2008, 2011 in 2013, ter v elitni diviziji leta 2009.

Pregled kariere

|-
| Ferencváros TC
| Madžarska liga
| 96/97
|
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška mladinska liga
| 97/98
|
| 40
| 
|
|
|
|
| 2.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 98
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.75
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Ottawa 67s
| OHL
| 98/99
|
| 32
| 
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.33
| .913
|
| 4
| 
| 0
| 0
| 0
| 2.74
|
|
|-
| Ottawa 67s
| OHL
| 99/00
|
| 53
| 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.56
| .918
|
| 11
| 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.09
| .912
|-
| St John Flames
| AHL
| 00/01
|
| 34
| 
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.50
| .898
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0.00
| 1.000
|-
| St John Flames
| AHL
| 01/02
|
| 43
| 
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.42
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 02
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.61
| .941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St John Flames
| AHL
| 02/03
|
| 35
| 
| 0
| 1
| 1
| 0 
| 2.58
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 03
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.25
| .928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 03/04
|
| 3
| 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.53
| .821
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 06
|
| 32
| 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.31
| .915
|
| 3
| 
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.22
| .914
|-
| Dunaújváros AC
| Madžarska liga
| 04/05
|
| 
| 10
| 0
| 2
| 2
| 0
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Dunaújváros AC
| Interliga
| 04/05
|
| 
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 05
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.67
| .951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Asiago HC
| Serie A
| 05/06
|
| 45
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.42
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 06
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.20
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg Die Füchse
| DEL
| 06/07
|
| 25
| 36
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.41
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 06/07
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 07
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milano Vipers
| Serie A
| 07/08
|
| 11
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.01
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 08
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
| .937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 41
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.93  
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
|
|
|
|
|
| 1.14
| .938
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 5
|
|
|
|
|
| 5.02
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 09/10
|
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.08  
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arizona Sundogs
| CHL
| 10/11
|
| 41
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.38  
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.70
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arizona Sundogs
| CHL
| 11/12
|
| 15
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.17
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Missouri Mavericks
| CHL
| 11/12
|
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| .930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arjstan Temirtau
| Kazahstanska liga
| 11/12
|
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.25  
| .901
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.45
| .896
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo d1A
| 13
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.67
| .942
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Madžarski hokejisti
Madžarski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti Ferencváros TC
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti Ottawa 67's
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Dunaújváros AC
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti Milano Vipers
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti Arizona Sundogs
Hokejisti Missouri Mavericks
Hokejisti Arjstan Temirtau